HMS Helsingborg kan syfta på:
 – ett fartyg i svenska flottan sjösatt 1749
 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1943
 – en korvett i svenska flottan sjösatt år 2003

Bilder 

Namn på svenska örlogsfartyg